Эхсан Хан Келбали Хан оглы Нахичеванский (14 июля 1855 года — 1894) — российский военный деятель, полковник, старший сын генерал-майора Келбали Хана Нахичеванского, брат генерал-адъютанта Гусейн Хана Нахичеванского.

Биография 
Зачислен в пажи к Высочайшему двору 31 июля 1867 года. Определен в Пажеский Его Императорского Величества корпус 3 сентября 1869 года. По завершении обучения в корпусе по первому разряду, 10 августа 1873 года выпущен корнетом в Лейб-гвардии Уланский Её Величества полк. 4 апреля 1876 года произведен в поручики.

С началом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. добился прикомандирования к отряду генерала И. Оклобжио. Принял участие в наступлении на турецкий порт Батум. Был ранен при штурме высот Самеба, в устье реки Кинтриши, 16 мая 1877 года.

После отправки Лейб-гвардии Уланского Её Величества полка на Балканы, в ноябре 1877 года выехал в Болгарию. В составе полка принимал участие в боевых действиях, в том числе в переходе через Балканы. После заключения Сан-Стефанского мира нес службу на демаркационной линии. 16 апреля 1878 года произведен был в штабс-ротмистры.

25 мая лейб-уланы с размахом отмечали полковой праздник, который затянулся на несколько дней. В результате, Эхсан Хан был отчислен из гвардии за то, что 27 мая будучи в нетрезвом виде, нанес удары саблей трем рядовым и двум казенно-подъемным лошадям 11-го отделения расформированного интендантского транспорта. Хан был переименован в майоры с состоянием по армейской кавалерии.

12 октября 1879 года сдав вступительные экзамены был зачислен в Николаевскую академию Генерального штаба. Однако через год он не смог сдать переходный экзамен на второй курс и был отчислен из академии. После неудачной попытки прикомандироваться к Главному штабу для подготовки к повторному поступлению в академию, Эксан Хан подал рапорт о прикомандировании его в распоряжение Временно командующего войсками, действующими в Закаспийском крае, генерал-адъютанта М. Д. Скобелева, для участия в предстоящей Ахал-Текинской экспедиции. 13 ноября 1880 года было получено на это высочайшее соизволение и получив прогонные деньги Хан Нахичеванский немедленно выехал в Тифлис в штаб Кавказского военного округа, а оттуда к месту нового назначения. Прибыв к месту службы, 28 ноября 1880 года приказом генерала Скобелева был прикомандирован к 81-му Апшеронскому пехотному полку и назначен командующим 3-м и 4-м сводными батальонами. Отличился при взятии крепости Геок-Тепе. 12 января 1881 года был ранен во время штурма. По завершении экспедиции остался в Апшеронском полку. С 15 февраля 1884 года продолжил службу в 16-м Мингрельском гренадерском полку. 6 мая того же года произведён в подполковники. В 1887 году произведён в полковники и уволен от службы.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (03.07.1878)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (09.07.1878)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (15.11.1878)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (10.08.1881)
 Румынский Железный крест (11.06.1879)

Генеалогическое древо Нахичеванских

Примечания

См. также 
 Нахичеванский

Ссылки 
 Щербак А. В. Ахал-тэкинская экспедиция генерала Скобелева в 1880—1881 гг. Глава XXIII

Выпускники Пажеского корпуса
Полковники (Российская империя)
Азербайджанская аристократия
Военные Азербайджана
Нахичеванские